Coranus är ett släkte av insekter. Coranus ingår i familjen rovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rovskinnbaggar
Coranus